Kidambi ist der Familienname folgender Personen:

 Amirtha Kidambi, US-amerikanische Jazzmusikerin
 Nanda Gopal Kidambi (* 1991), indischer Badmintonspieler, siehe K. Nandagopal
 Srikanth Kidambi (* 1993), indischer Badmintonspieler